Pasupatinagar – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Bardiya
 Pasupatinagar – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Mahottari